BTV peut faire référence à :
  ;
  ;
 béance tubaire volontaire, une technique consistant à maintenir ouvertes les trompes d'Eustache ;
 , une chaîne de télévision catalane ;
 bTV, une chaîne de télévision bulgare.